Okręty US Navy o nazwie "Effective":

 Pierwszy USS "Effective" (AM-92) był trałowcem typu Adroit, który był w służbie w latach 1942-1945. Przeklasyfikowany na ścigacz okrętów podwodnych PC-1596 w 1944.
 Drugi USNS "Effective" (T-AGOS-21) jest okrętem zwiadowczo-badawczym, który znajduje się w służbie od 1993.

Effective